Drachenturm ist der Name folgender Türme:
 Drachenturm, Fernseh- und Aussichtsturm in Harbin, Provinz Heilongjiang, China
 Drachenturm, Aussichts- und Rutschturm im Fränkischen Wunderland, in Plech, Landkreis Bayreuth, Bayern, Deutschland
 Drachenturm (Treffelstein), Burgturm der Burgruine Treffelstein, in Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern, Deutschland

Drachenturm bzw. Drachentürme steht außerdem für:
 Spielfiguren im Brettspiel Kamisado
 Eine Basispiel-Erweiterung des Kartenspiels Thunderstone